Crophius är ett släkte av insekter. Crophius ingår i familjen Oxycarenidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Halvvingar
Crophius